Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel PTT Pattaya Open) van 2009 vond plaats van 9 tot en met 15 februari 2009 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de 18e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond op buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Agnieszka Radwańska nam niet aan het toernooi deel.

Het eerste reekshoofd Vera Zvonarjova uit Rusland won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Indiase Sania Mirza in twee sets. Zvonarjova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Pattaya op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Chuang Chia-jung speelde samen met Akgul Amanmuradova – zij waren als eerste geplaatst en bereikten de halve finale. Daar werden zij geklopt door het ongeplaatste koppel Joelija Bejgelzimer en Vitalia Djatsjenko dat in de tweede ronde ook al het vierde reekshoofd had gepasseerd.

Bejgelzimer en Djatsjenko bereikten daarmee zonder setverlies de finale. In de eindstrijd werden ze evenwel in twee sets verslagen door het als tweede geplaatste duo Jaroslava Sjvedova / Tamarine Tanasugarn dat daarmee hun eerste gezamenlijke titel veroverde. Tanasugarn had daarnaast al vijf dubbelspeltitels met andere partners; Sjvedova geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Pattaya 2009
Pattaya